Николай Шапкин:
 Шапкин, Николай Васильевич (1923—1945) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шапкин, Николай Михайлович (1923—1984) — лётчик, Герой Социалистического Труда.
 Шапкин, Николай Павлович (1926—1944) — рядовой, Герой Советского Союза.